Christian Dailly – ex calciatore scozzese
 Dailly – località della Scozia nell'area di consiglio di Ayrshire Meridionale
 Forte di Dailly  – parte principale della fortezza Saint-Maurice, una delle tre principali regioni fortificate del Ridotto nazionale della Svizzera